Sezon 2007 w ADAC GT Masters – pierwsza edycja serii wyścigowej ADAC GT Masters. Sezon rozpoczął się 7 czerwca na Nürburgringu, a zakończył się 14 października na Hockenheimringu, po rozegraniu 12 rund.

Kalendarz wyścigów

Klasyfikacja kierowców

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona ADAC GT Masters

2007
2007 w sportach motorowych
2007 w Niemczech
2007 w Belgii